Чемпіонат Угорщини з футболу 2017—2018 — 116-й сезон найвищого рівня футбольних дивізіонів Угорщини. Кожна з 12 команд зіграють по 33 матчі (у три кола). За тур до закінчення чемпіонату переможцем став Відеотон.

Учасники та стадіони

Турнірна таблиця 

   

 
  
  
 
  
   
  

Примітки: 
1. Клуб Уйпешт клаліфікувався до Ліги Європи УЄФА 2018—2019 як переможець Кубку Угорщини 2017—2018

Позначення:

Лідери чемпіонату

Статистика

Найкращі бомбардири

Хет-трики

Посилання 
 Угорська футбольна ліга 
 Чемпіонат Угорщини на soccerway 

2018
Угорщина
Угорщина
2017 в угорському спорті
2018 в угорському спорті